Lingua indoeuropea (o protoindoeuropea) – in linguistica comparativa, protolingua che si suppone alla base delle lingue indoeuropee
Lingua indoeuropea – ciascuna delle lingue appartenenti alla famiglia linguistica indoeuropea

Pagine correlate
 Indoeuropeo
 Indoeuropei